Blue Tiger steht für:

 eine dieselelektrische Lokomotive, siehe ADtranz DE-AC33C
 einen US-amerikanischen Spielfilm von 1994 von Norberto Barba, siehe Blue Tiger (Film)